

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amr Diab, (1961- ), chanteur égyptien ;
 Assaad Diab (1938-2010), magistrat et un homme politique libanais ;
 Hassan Diab (1959-), président du Conseil des ministres du Liban ;
 Hassan Diab (1953-), sociologue de l'Université d'Ottawa.
 Lena Diab, avocate et une femme politique canadienne ;
 Maya Diab, (1980- ), chanteuse, actrice, animatrice libanaise ;
 Mohamed Diab Al Attar, (1922- ), joueur de football et arbitre de football égyptien ;
 Rachid Diab (né en 1957), peintre soudanais ;
 Roseanne Diab, chercheuse sud-africaine.

Toponymie
 Aïn Diab est un quartier au sud-ouest de Casablanca ;
 Le Circuit d'Ain-Diab était un circuit automobile de formule 1 au sud-est d'Ain Diab, un quartier de Casablanca ;

Homonymie
Homonymie de patronyme